Chlamys lioicus är en musselart som först beskrevs av Dall 1907.  Chlamys lioicus ingår i släktet Chlamys och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
lioicus